Les Elfes sylvains sont des peuples d'elfes dans plusieurs univers de fiction.
 Les Elfes sylvains sont un peuple de la Terre du Milieu de l'écrivain .
 Les Elfes sylvains sont un peuple de l'univers des jeux Warhammer.